Регулярный сезон Евролиги 2022/2023 будет проводиться с 6 октября 2022 года по 14 апреля 2023 года. 18 команд будут соревноваться за 8 мест в плей-офф в двухкруговом турнире.

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Лучший результат встреч между командами, у которых одинаковый результат; 
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей за весь регулярный сезон; 
 Общее количество забитых мячей за весь регулярный сезон;
 Более высокая сумма коэффициентов набранных очков и пропущенных очков каждого матча, сыгранного в регулярном сезоне.

Если тай-брейк не разрешает полностью ничью, инициируется новый процесс тай-брейка только с теми командами, которые остаются равными.

Результаты игр 
Время матчей дано в CET.

Тур 1 

----

Тур 2 

----

Тур 3 

----

Тур 4 

----

Тур 5 

----

Тур 6

Тур 7

Тур 8

Тур 9

Тур 10

Тур 11

Тур 12

Тур 13

Тур 14

Тур 15

Тур 16

Тур 17

Тур 18

Тур 19

Тур 20

Тур 21

Тур 22

Тур 23

Тур 24

Тур 25

Тур 26

Тур 27

Тур 28

Тур 29

Тур 30

Тур 31

Тур 32

Тур 33

Тур 34

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2022/2023